Python () steht für:
 Python (Mythologie), einen Drachen in der griechischen Mythologie
 Pythons (Pythonidae), eine Familie großer Schlangen
 Eigentliche Pythons (Python), eine Gattung aus der Familie der Pythons
 Python (Programmiersprache), eine Programmiersprache
 Monty Python, eine britische Komikergruppe
 Python (Schiff, 1935), ein Kühlschiff und U-Boot-Versorger
 Python – Lautlos kommt der Tod, einen US-amerikanischen Horrorfilm aus dem Jahr 2000
 Pythons 2, einen US-amerikanischen Horrorfilm aus dem Jahr 2001
 einen Vornamen, siehe Peithon
 Python Vehicles Australia, einen australischen Hersteller von Automobilen

Personen:
 Python von Ainos in Thrakien, Schüler Platons, ermordete 360/59 v. Chr. zusammen mit seinem Bruder Herakleides Kotys I., König der thrakischen Odrysen
 Python von Byzanz, bedeutender Redner des 4. Jahrhunderts v. Chr., Schüler des Isokrates, im Dienste Philipps II. von Makedonien
 Python von Abdera, nahm 170 v. Chr. am 3. Makedonischen Krieg teil
 Python (Dichter), Verfasser eines Satyrspiels am Hof Alexanders des Großen
 Python (Töpfer), ein attischer Töpfer, im frühen 5. Jahrhundert v. Chr. in Athen tätig
 Python (Vasenmaler), ein paestanischer Vasenmaler
 Python (Krokodilopolis), um die Mitte des 3. Jahrhunderts v. Chr. Vorsteher der königlichen Bank des Gaues Arsinoites mit dem Sitz in Krokodilopolis
 Georges Python (1856–1927), schweizerischer Politiker (CVP)
 José Python (1901–1976), Schweizer Politiker (konservativ), Staatsrat des Kantons Freiburg
 Valentine Python (* 1975), Schweizer Klimatologin und Politikerin

Marken und Produkte:
 Python (Efteling), eine Achterbahn in Efteling
 Colt Python, ein Revolver der Firma Colt
 die Typbezeichnung eines Knicklenker-Liegerads, siehe Knicklenker (Fahrrad)
 verschiedene Typen von Luft-Luft-Raketen aus israelischer Produktion, siehe Python-3, Python-4 und Python-5

Siehe auch:

 Pythia (gr. Πυθία), Titel der Priesterin, die im Tempel von Delphi den Ratsuchenden weissagte